Гровер Дейл (; род. 22 июля 1935) — американский танцор, хореограф, актёр и театральный режиссёр. Лауреат премии «Драма Деск», а также номинант на премии «Тони» и «Эмми».

Карьера 
Дейл дебютировал на бродвейской сцене в качестве танцора шоу «Потрясающая Адель» в 1955 году. Он также имел роли в постановках «Маленький Эбнер», «Вестсайдская история», «Гринуиллоу», «Уплывай» и «Пол-шестипенсовика». Он выиграл премию «Драма Деск», а также был номинирован на «Тони» за хореографию мюзикла «Билли». Среди его работ в качестве хореографа и режиссёра числятся такие мюзиклы, как «Вверх-вниз», «Молли», «Волшебное шоу», который принёс ему вторую номинацию на премию «Тони», «Король шноперов», «Почта» и «Бродвей Джерома Роббинса».

На большом экране Дейл известен благодаря ролям в фильмах «Непотопляемая Молли Браун» (1964) Чарльза Уолтерса, «Девушки из Рошфора» (1967) Жака Деми и «Землевладелец» (1970) Хэла Эшби. Он также был номинирован на премию «Эмми» за постановку хореографию телевизионного фильма «Копакабана» (1985).

Личная жизнь 
С 1967 по 1973 год Дейл состоял в отношениях с актёром Энтони Перкинсом. В 1973 году он женился на актрисе Аните Моррис, с которой прожил вплоть до её смерти в 1994 году. Их сын, Джеймс Бэдж Дейл (род. 1978), также стал актёром.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Киноактёры США